Cantonul Saint-Jean-d'Angély este un canton din arondismentul Saint-Jean-d'Angély, departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Antezant-la-Chapelle || align="right" | 356 || align="right" | 17400 || align="right" | 17013
|-
| Asnières-la-Giraud || align="right" | 905 || align="right" | 17400 || align="right" | 17022
|-
| La Benâte || align="right" | 410 || align="right" | 17400 || align="right" | 17040
|-
| Bignay || align="right" | 384 || align="right" | 17400 || align="right" | 17046
|-
| Courcelles || align="right" | 435 || align="right" | 17400 || align="right" | 17125
|-
| Les Églises-d'Argenteuil || align="right" | 521 || align="right" | 17400 || align="right" | 17150
|-
| Fontenet || align="right" | 369 || align="right" | 17400 || align="right" | 17165
|-
| Landes || align="right" | 542 || align="right" | 17380 || align="right" | 17202
|-
| Mazeray || align="right" | 881 || align="right" | 17400 || align="right" | 17226
|-
| Saint-Denis-du-Pin || align="right" | 718 || align="right" | 17400 || align="right" | 17277
|-
| Poursay-Garnaud || align="right" | 282 || align="right" | 17400 || align="right" | 17288
|-
| Saint-Jean-d'Angély || align="right" | 7 424 || align="right" | 17400 || align="right" | 17347
|-
| Saint-Julien-de-l'Escap || align="right" | 889 || align="right" | 17400 || align="right" | 17350
|-
| Saint-Pardoult || align="right" | 206 || align="right" | 17400 || align="right" | 17381
|-
| Ternant || align="right" | 305 || align="right" | 17400 || align="right" | 17440
|-
| Varaize || align="right" | 578 || align="right" | 17400 || align="right" | 17459
|-
| La Vergne || align="right" | 606 || align="right" | 17400 || align="right" | 17465
|-
| Vervant || align="right" | 203 || align="right" | 17400 || align="right" | 17467
|-
| Voissay || align="right" | 146 || align="right" | 17400 || align="right" | 17481
|}
 
 

Cantoane în Charente-Maritime